Чёрная — река в России, протекает по Киришскому району Ленинградской области. Правый приток Волхова.

Образуется при слиянии рек Якшинки и Чученской восточнее деревни Мотохово. Течёт на запад мимо деревень Мотохово, Иконово, Витка и Чирково. Впадает в Волхов на окраине Киришей, в 82 км от его устья.

По данным ГВР длина реки — 38 км, площадь её бассейна — 815 км².

Притоки 
 Жалень (левый, 2,2 км от устья Чёрной)
 Берёзовец (левый)
 Носовая (левый, 14 км от устья)
 Задневка (правый, 20 км от устья)
 Ключна (левый, 32 км от устья)

Экология 
По состоянию на 2006 и 2007 годы воды реки характеризовались как «грязные»

Примечания 

Притоки Волхова
Реки Киришского района